Сергей Папков:
 Папков, Сергей Прокофьевич (1910—1997) — советский и российский химик и физикохимик.
 Папков, Сергей Сергеевич (1909—1963) — советский футболист.